Steve Johnson era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.

In finale Ernesto Escobedo ha sconfitto Enzo Couacaud con il punteggio di 5-7, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

  Nikola Milojević (secondo turno)
  Cem İlkel (secondo turno)
  Hugo Grenier (quarti di finale, ritirato)
  Quentin Halys (quarti di finale)
  Salvatore Caruso (semifinale)
  Damir Džumhur (secondo turno)
  Stefan Kozlov (secondo turno)
  Ernesto Escobedo (campione)

  Jason Jung (terzo turno) 
  Enzo Couacaud (finale) 
  Dmitrij Popko (quarti di finale) 
  Blaž Rola (secondo turno) 
  Daniel Masur (secondo turno) 
  Dimitar Kuzmanov (secondo turno) 
  Renzo Olivo (secondo turno) 
  Zizou Bergs (terzo turno)

Qualificati 

  Jaroslav Pospíšil (secondo turno)
  Kody Pearson (primo turno)

  Aaron Addison (primo turno)
  Matthew Dellavedova (primo turno)

Lucky loser 

  Cooper Errey (primo turno)

<ol start="3">
  Charlie Camus (primo turno)

Wildcard 

  James McCabe (primo turno)
  Thomas Fancutt (primo turno)

  Matthew Romios (primo turno) 
  Moerani Bouzige (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Bendigo International 2022